Anna Engelke ist der Name von

* Anna Engelke (Malerin) (um 1900–1933), deutsche Malerin
 Anna Engelke (Journalistin) (* 1969), deutsche Rundfunkjournalistin, Pressesprecherin des deutschen Bundespräsidenten